Coming In for the Kill är ett musikalbum av Climie Fisher från 1989.

Låtlista
 Facts Of Love
Fire On The Ocean
 It's Not Supposed To Be That Way
 Hold On Through The Night
 Buried Treasure
 Power Of The Dream World
 The Best Part Of Living
 Coming In For The Kill
 Don't Mess Around
 You Keep Coming Back For More
Memories (If I Could Relive Your Love)
Musikalbum 1989